Ле-От-Ривье́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Монтерме. Округ коммуны — Шарлевиль-Мезьер.

Код INSEE коммуны — 08218.

Коммуна расположена приблизительно в 220 км к северо-востоку от Парижа, в 110 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 16 км к северо-востоку от Шарлевиль-Мезьера.

До Первой мировой войны коммуна носила название Тринь ().

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1725 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 1133 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 788 были экономически активными, 345 — неактивными (показатель активности — 69,5 %, в 1999 году было 68,0 %). Из 788 активных работали 685 человек (408 мужчин и 277 женщин), безработных было 103 (41 мужчина и 62 женщины). Среди 345 неактивных 108 человек были учениками или студентами, 81 — пенсионерами, 156 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны